Christkindlesmarkt oder Christkind(e)lmarkt ist die Bezeichnung unter anderem für folgende Weihnachtsmärkte:
 Augsburger Christkindlesmarkt
 Nürnberger Christkindlesmarkt
 Schlesischer Christkindelmarkt
 Christkindlmarkt am Marienplatz
 Trochtelfinger Christkindlesmarkt, siehe Trochtelfingen#Regelmäßige Veranstaltungen
 Wiener Christkindlmarkt, siehe Wiener Rathaus#Rathausplatz und Rathauspark

Siehe auch: